A 2019-es W Series nürnbergi nagydíj a 2019-es szezon negyedik fordulója volt, amelyet a Norisring utcai pályán tartottak meg július 6.-án. Ez az esemény a DTM nürnbergi fordulójának betétfutama volt. Az első rajtkockát a spanyol Marta García szerezte meg, aki a versenyt is megnyerte.

Eredmények

Kvalifikáció

Verseny

 – Piria egy tíz másodperces időbüntetést kapott, amiért szabálytalanul rajtolt.

A bajnokság állása a verseny után

További információk 
A teljes futam megtekintése a YouTube videómegosztó oldalán

Jegyzetek 

Autóversenyzés Németországban
Nürnberg